Szuzuki Rina (1990) japán biatlonista
 Rina (teljes nevén Szuzuki Rina) (1991) japán zenész